François-Édouard Meloche ( - ) était un peintre et un décorateur québécois.
Gilles Meloche (né le  à Montréal ville de la province de Québec au Canada) est un ancien gardien de but professionnel de hockey sur glace.